Notoglyptus är ett släkte av steklar som beskrevs av Masi 1917. Notoglyptus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Notoglyptus